Звёздные войны () — может означать:

Медиафраншиза «Звёздных войн» 
 «Звёздные войны» — проект-вселенная американского режиссёра и продюсера Джорджа Лукаса.

Фильм 
 Изначальное название кинофильма Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда (1977), а затем — общее название всех 9 эпизодов, снятых на эту тему.

Музыка 
 «Звёздные войны» (саундтрек) — музыка к фильму 2017 года Звёздные войны: Последние джедаи.
 «Звёздные войны» (саундтрек) — изначальное название альбома саундтрека к фильму 1977 года.
 «Звёздные войны» — главная музыкальная тема одноимённой вселенной, впервые представленная в 1977 году.

Комиксы 
 «» — адаптации Marvel Comics и Dark Horse Comics.
 «» — серия комиксов Marvel Comics напечатанная в период с 1977 по 1986 год, с одним выпуском, опубликованным в 2019 году.
 «» — адаптации первых четырёх фильмов.
 «» — серия британских комиксов от Titan Magazines.
 «Звёздные войны» — неофициальный российский комикс 1994 года.

Другое 
 «Звёздные войны» — военная программа (Стратегическая оборонная инициатива, СОИ) правительства США.
 «Звёздные войны» — народное название космической оперы.
 «» — радиосериал.

См. также 

 «Звёздные воины» — название сериала «V» или «Знак победы», шедшего на ОРТ в 1990-е годы.